Por ECC pode estar à procura de:
Encontro de casais com Cristo - movimento da Igreja Católica.
Sigla em inglês para Criptografia de Curvas Elípticas.
Error Correcting Code - é um código que permite detectar erros na transmissão de dados, corrigindo-os para o valor correcto.

Desambiguações de siglas